Vuleta ist der Familienname folgender Personen:

 Stjepan Vuleta (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Ivana Vuleta (* 1990), serbische Leichtathletin